Сейде () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мігел-де-Сейде — парафія.
 Сан-Пайю-де-Сейде — парафія.